Diversity (englisch für „Vielfalt“) steht für:

 Diversity (Tanzgruppe), britische Streetdance-Gruppe (ab 2007)
 Diversity (Album), Musikalbum von Gentleman (2010)
 Diversity, internationaler Gegenbegriff zu Diskriminierung, siehe Diversität (Soziologie)
 Diversity, englischer Ausdruck für Antennendiversität

Siehe auch:
 Diversity Management (Wirtschaft)

 Diversität (Begriffsklärung)